Säsongen 2018 var IFK Göteborgs 113:e säsong, deras 86:e och 42:a raka i Allsvenskan. De tävlade i Allsvenskan 2018 och Svenska cupen 2017/2018. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som startade i april och avslutades i november.

Spelare

Spelartruppen 2018

Utlånade spelare

Resultat

Träningsmatcher

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2017/2018

Gruppspel

Kvartsfinal

Svenska cupen 2018/2019

Kvalomgång 2

Anmärkningar

Referenser 

Fotboll i Sverige 2018
Fotbollssäsongen 2018 efter lag
2018